Okręty US Navy o nazwie USS „Sabalo”

 Pierwszy USS „Sabalo” (SP-225) był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-1919.
 Drugi USS „Sabalo” (SS-302) był okrętem podwodnym. W służbie w latach 1945-1946 i 1951-1971.

Sabalo